Oedjoeng Batoe kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Tanjung Batukurapu, udde, Sulawesi Selatan, 
 Ujung Batu (udde i Indonesien, Sumatera Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar